El topónimo Attleborough puede hacer referencia a:

 el pueblo de North Attleborough, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos);
 el pueblo y la parroquia de Attleborough, en el condado de Norfolk (Inglaterra); o
 el barrio de Attleborough, en el pueblo de Nuneaton (Warwickshire, Inglaterra).